Niehof steht für
Hans-Jürgen Niehof, deutscher Politiker
 Niehof, ehem. Name der Ortschaft Niemczyn, Kreis Wongrowitz
Siehe auch
Nienhof
Niehoff